Івонн Гулагонг виграла Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу 1975 в одиночному розряді серед жінок, у фіналі перемігши Мартіну Навратілову з рахунком 6–3, 6–2.

Сіяні гравчині

Сітка

Фінальна частина

Earlier rounds

Секція 1

Секція 2

Секція 3

Секція 4

Посилання 
 

Відкритий чемпіонат Австралії з тенісу
1974 в австралійському спорті
1975 в австралійському спорті
Тур WTA 1975